Махкамов — фамилия. Известные носители:
 Махкамов, Абдуазиз (род. 1987) — таджикский футболист.
Махкамов Диёр (род.1987) —   Узбекский эстрадный певец, актер и продюсер. 
 Махкамов, Бобо (1919—1986) — министр внутренних дел Таджикской ССР, генерал внутренней службы 2-го ранга.
 Махкамов, Илхом Рустамович (род. 1979) — узбекский государственный деятель.
 Махкамов, Кахар Махкамович (1932—2016) — Первый Секретарь ЦК Компартии Таджикской ССР, первый президент Таджикистана.
 Махкамов, Каюм Махкамович (1935—2015) — советский и таджикский изобретатель.
 Махкамов, Руфат Гулямович (род. 1930) — советский и узбекский учёный.
 Махкамов, Хамза Хаитович (1959—2010) — узбекский железнодорожный рабочий, машинист, Герой Узбекистана.